Tufani ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Tufani (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Tufani (Prahova), Dorf im Kreis Prahova